Михаи́л Андре́евич Ильи́н:
 Ильин, Михаил Андреевич (1903—1981) — советский историк искусства, москвовед.
 Ильин, Михаил Андреевич (псевдоним Михаил Осоргин; 1878—1942) — русский писатель, журналист и переводчик, эссеист, адвокат, юрист.